socialisatie (sociale wetenschappen), het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd;
 politieke socialisatie
 socialisatie (economie), het proces waarbij materiële productiefactoren in handen van de gemeenschap worden gebracht.